De Challenge League 2007/08 was het vijfde seizoen in de tweede klasse van het Zwitserse voetbal. De competitie begon op 20 juli 2007 en eindigde op 12 mei 2008.

De competitie bestond uit achttien clubs die elkaar twee keer troffen in een thuis- en een uitduel, waardoor de competitie bestaat uit 34 speelrondes. De kampioen promoveerde naar de Super League, terwijl de nummer laatst degradeerde naar de 1. Liga.

In de 306 gespeelde wedstrijden werd in totaal 944 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,08 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Braziliaan Gaspar van FC Vaduz. Hij scoorde 31 keer in 34 duels.

De nieuwkomers waren FC Schaffhausen (gedegradeerd), FC Gossau en SC Cham (beide gepromoveerd). FC Vaduz werd kampioen en AC Bellinzona promoveerde via play-offs.

Dit seizoen degradeerden vier clubs uit de Challenge League, omdat de competitie werd teruggebracht van achttien naar zestien clubs.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

FC St. Gallen degradeert naar de Challenge League; AC Bellinzona promoveert naar de Axpo Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met veertien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Axpo Super League 2007/08
Schweizer Cup 2007/08
Zwitsers voetbalelftal in 2007
Zwitsers voetbalelftal in 2008

2008
Competitievoetbal 2007/08